Alan Tallarini, né le  à Faido est un joueur suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière

En club 
Léventin d'origine, Alan Tallarini commence le hockey avec le club local du HC Ambrì-Piotta. Ses premiers coups de patins en LNA, lors de la saison 2002-2003, sont également effectués avec le club tessinois. Après six saisons passées dans son club formateur, il décide de partir et se retrouve en Emmental avec le SCL Tigers. N'ayant guère sa place dans l'effectif bernois - il est prêté aux Soleurois d'Olten, Tallarini rejoint le HC Davos. N'ayant pas plus sa chance dans l'effectif d'Arno Del Curto, il est prêté au HC Bâle et au HC Sierre.

À la fin de la saison 2010-2011, voyant son contrat non reconduit par le club grison, malgré la promesse de ses dirigeants, Tallarini décide de mettre un terme à sa carrière. Il avait pourtant des contacts avec son club formateur, sans toutefois avoir la certitude de recevoir un contrat.

En équipe de Suisse 
Alan Tallarini a disputé les championnats du monde des moins de 18 ans en 2002, lors desquels il a terminé joueur le plus pénalisé avec 47 minutes. Il a également pris part aux championnats du monde junior 2003.

Palmarès 
LNA
Champion en 2011 avec le HC Davos
Coupe Spengler
Finaliste en 2009 avec le HC Davos

Statistiques

En club 

|2000-2001 || HC Ambrì-Piotta U20 || Jr. Élites A
| 30 || 1 || 0 || 1 || 30 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2001-2002 || HC Ambrì-Piotta U20 || Jr. Élites A
| 36 || 1 || 6 || 7 || 87 || 2 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
|2002-2003 || HC Ambrì-Piotta ||  LNA
| 19 || 0 || 1 || 1 || 14 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|rowspan="3"|2003-2004 || HC Ambrì-Piotta ||  LNA
| 41 || 0 || 1 || 1 || 14 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| HC Sierre || LNB
| 3 || 0 || 0 || 0 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| HC Ambrì-Piotta U20 || Jr. Élites A
| 21 || 7 || 9 || 16 || 30 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"|2004-2005 || HC Ambrì-Piotta ||  LNA
| 43 || 0 || 1 || 1 || 35 || 5 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| HC Sierre || LNB
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2005-2006 ||  HC Ambrì-Piotta ||  LNA
| 44 || 0 || 4 || 4 || 30 || 7 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
||2006-2007 || HC Ambrì-Piotta || LNA
| 44 || 1 || 5 || 6 || 78 || 7 || 0 || 0 || 0 || 18
|-
|2007-2008 || HC Ambrì-Piotta ||  LNA
| 50 || 2 || 4 || 6 || 54 || 11 || 0 || 3 || 3 || 31
|-
|rowspan="2"|2008-2009 || SCL Tigers ||  LNA
| 17 || 0 || 2 || 2 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| HC Olten || LNB
| 13 || 2 || 1 || 3 || 12 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
|rowspan="2"|2009-2010 || HC Davos  ||  LNA
| 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| HC Bâle || LNB
| 27 || 2 || 5 || 7 || 68 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"|2010-2011 || HC Davos ||  LNA
| 38 || 1 || 1 || 2 || 37 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| HC Sierre || LNB
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -

|301||4||19||23||278||46||1||4||5||73

|46||4||6||10||88||5||0||0||0||6

|87||9||15||24||147||4||0||0||0||6

En équipe de Suisse 

|2002 || align="left"| CM -18 ans
| 8 || 0 || 0 || 0 ||47 || -1 || 
|-
|2003 || align="left"|CM Jr.
| 6 || 0 || 0 || 0 || 20 || -1 ||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mai 1984
Naissance à Faido
Sportif tessinois
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC Olten
Joueur du HC Sierre
Défenseur de hockey sur glace